|-
| 196501 - || || 7 de juny de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 196502 - || || 22 de juny de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196503 - || || 27 de juny de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196504 - || || 28 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196505 - || || 29 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196506 - || || 27 de juny de 2003 || Nogales || Tenagra II
|-
| 196507 - || || 29 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196508 - || || 22 de juny de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 196509 - || || 25 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196510 - || || 2 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196511 - || || 1 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196512 - || || 2 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196513 - || || 4 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 196514 - || || 4 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196515 - || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 196516 - || 2003 OJ || 18 de juliol de 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 196517 - || 2003 OP || 20 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 196518 - || || 22 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196519 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196520 - || || 23 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196521 - || || 23 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196522 - || || 25 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196523 - || || 23 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196524 - || || 23 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196525 - || || 23 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196526 - || || 23 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196527 - || || 30 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 196528 - || || 24 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196529 - || || 30 de juliol de 2003 || Needville || W. G. Dillon, P. Garossino
|-
| 196530 - || || 30 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196531 - || || 30 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196532 - || || 31 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 196533 - || || 26 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196534 - || || 28 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196535 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196536 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196537 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196538 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196539 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196540 - || || 31 de juliol de 2003 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 196541 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196542 - || 2003 PZ || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196543 - || || 1 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196544 - || || 1 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196545 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196546 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196547 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196548 - || || 19 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196549 - || || 17 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196550 - || || 20 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196551 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196552 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196553 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196554 - || || 18 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196555 - || || 20 d'agost de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 196556 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196557 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196558 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196559 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196560 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196561 - || || 20 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196562 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196563 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196564 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196565 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196566 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196567 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196568 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196569 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196570 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196571 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196572 - || || 21 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196573 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196574 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196575 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196576 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196577 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196578 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196579 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196580 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196581 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196582 - || || 24 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196583 - || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196584 - || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 196585 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196586 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196587 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 196588 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196589 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196590 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196591 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196592 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196593 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196594 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196595 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196596 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196597 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 196598 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196599 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 196600 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6